Boutelou kan som auktorsförkortning betyda:

 Claudio Boutelou
 Esteban Boutelou
 Esteban Boutelou
 Estéban Boutelou

Robotskapade auktorsförkortningar